Lekka kawaleria – inaczej: lekka jazda

Lekka kaweleria w sztuce:
 Lekka kawaleria – operetka Franza von Suppégo z 1866 
 Lekka kawaleria – film z 1987 roku